Сирил Джозеф Дененни (; 23 декабря 1891, Фэрренс-Пойнт — 10 сентября 1970, Оттава) — канадский хоккеист и тренер, как игрок пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Старший брат хоккеиста Корбетта Деннени.

Карьера

Игровая карьера 
Отыграв два сезона в командах из Торонто, он был обменян в «Оттаву Сенаторз», став по итогам сезона 1917/18 с 46 очками лучшим бомбардиром команды и вторым бомбардиром лиги по набранным очкам. Деннени был одним из лидеров атаки «Сенаторз», входя по итогам регулярного сезона в исчло лучших бомбардиров команды и всей лиги, став также важной частью команды, которая в 1920, 1921 и 1923 годах становилась чемпионами НХЛ, а также выиграла три Кубка Стэнли, которые в те годы разыгрывались между чемпионами НХЛ и победителями канадских лиг.

С 1923 по 1926 годы он был капитаном «Сенаторз», пока его не сменил Жорж Буше.

В 1927 году в составе «Сенаторз» выиграл свой четвёртый Кубок Стэнли.

По окончании сезона 1927/28 был обменян в «Бостон Брюинз», с которым в 1929 году завоевал свой пятый Кубок Стэнли, являясь при этом играющим тренером, завершив хоккейную карьеру по окончании сезона.

Тренерская карьера 
Работал главным тренером «Оттавы Сенаторз» в течение сезона 1932/33, но у «Сенаторз» в то время были финансовые проблемы, из-за чего команду покинули ряд игроков.

Признание 
В 1959 году стал членом Зала хоккейной славы.

В 1986 годы вошёл в список «100 величайших хоккеистов» по версии журнала Hockey News, заняв 62-е место.

Смерть 
Умер 10 сентября 1970 года в Оттаве в возрасте 78 лет.

Статистика

См. также 
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры НХЛ
Тренеры «Бостон Брюинз»